
Скриб:

 Скриб (от егип. «раб» или «рав», писец фараона) — именование писца, отсюда «скриба» в Древнем Риме и еврейский «раввин».

Фамилия 
 Скриб, Эжен (1791—1861) — французский драматург.

Топоним 
 Скриб — деревня в Ирландии.

Другое 
 «Скриб» — пост-хардкор/метал-группа из Мумбаи, Индия, существующая с 2005 года.

См. также 
 
 Скрибус